Guatraché (departement), departement in provincie La Pampa, Argentinië
Guatraché (La Pampa), plaats in gelijknamig departement in provincie La Pampa, Argentinië